Cambaraense – abitanti di Cambará do Sul
Cambaraense – abitanti di Cambará